Prof. dr. P.J. Scheffer (1954), publicist en prominent lid van de Partij van de Arbeid
 P.H.M. Scheffer (1948), van 2006 tot 2012 burgemeester van Harlingen